Kirundo (provincie), een provincie van Burundi
 Kirundo (commune), een gemeente in deze provincie
 Kirundo (stad), de hoofdstad van deze provincie